Paul-Marie Rousset un prêtre né en 1921.
 Paul Rousset, Liste des syndics de Lausanne.
 Paul Rousset (1911-1982), un médiéviste.